L'appellation « maison traditionnelle » peut faire référence à :
 la maison traditionnelle balinaise ;
 la  ;
 la maison traditionnelle javanaise ;
 la  ;
 la  ;
 la .

Voir aussi 

 

Maison